Турай:

 Турай — низшее воинское звание в Армии обороны Израиля.
 Турай ришон — воинское звание военнослужащих срочной службы в Армии обороны Израиля.